Die IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2016 war ein Snookerturnier, das vom 16. bis 20. August 2016 im Sunparks Kempense Meren in der belgischen Gemeinde Mol in der Provinz Antwerpen stattfand. Es war die zweite Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation veranstalteten Weltmeisterschaft für U18-Junioren.

Weltmeister wurde der Waliser Jackson Page durch einen 5:4-Sieg im Finale gegen Yun Fung Tam aus Hongkong. Titelverteidiger war Ka Wai Cheung, der im Achtelfinale gegen Chris Totten ausschied.

Modus 
Die 87 Teilnehmer wurden zunächst in 18 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 54 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2016 bei CueTracker

Quellen 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen
Mol (Belgien)
Billardturnier in Belgien